est le nom de deux films de Sean Ellis :
 , un court métrage sorti en 2004
 , un long métrage sorti en 2006

Voir aussi 
 Pour le système de remise, voir .
 Pour la fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement, voir  (mode de retrait d'espèces)